Чежия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Чежия, Антип Маркозович (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Чежия, Ираклий Робертович (род. 1992) — российский футболист.